Turrite bezeichnet die italienischen Flüsse

 Turrite Cava, Provinz Lucca, Toskana, rechter Nebenfluss des Serchio.
 Turrite di Gallicano, Provinz Lucca, Toskana, rechter Nebenfluss des Serchio bei Gallicano (Toskana).
 Turrite di San Rocco (Rio Turrite), rechter Nebenfluss des Turrite Cava (siehe Turrite Cava#Hauptarm und Nebenarme).
 Turrite di Vagli, alter Name des Flusses Edron, rechter Nebenfluss des Serchio.
 Turrite Secca, Provinz Lucca, Toskana, rechter Nebenfluss des Serchio.

sowie die Orte
 Turritecava, Ortsteil von Gallicano (Toskana) am Turrite Cava.
 San Rocco in Turrite, Ortsteil von Pescaglia am Fluss Turrite di San Rocco (Rio Turrite), Provinz Lucca.

und die Personen
 Pietro I. Turrite (1299–1309), Liste der Bischöfe von Aversa.